3001–3500. • 3501–4000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája